Абагайтуй:
 Абагайтуй — село в Забайкальском районе Забайкальского края, Россия.
 Абагайтуй — другое название Большого острова на реке Аргунь, принадлежащего России и Китаю.

 См. также
 Рудник Абагайтуй — посёлок при руднике в Забайкальском районе Забайкальского края, Россия.